Sulfanil ima više značenja.

 Sulfanilamid
 Sulfanil radikal